La palabra Invictus (del latín «invicto») puede  a:

Cine y literatura 
 "Invictus" (1875), poema de William Ernest Henley.
 Invictus (2009), película sobre Nelson Mandela y Francois Pienaar - dirigida por Clint Eastwood.

Música 
 Invictus, banda de death metal australiana.
 Invictus (n/d), álbum de estudio de Daniel Gray;
 Invictus (1998), álbum de Virgin Steele;
 ''Invictus, composición para orquesta de Karl King.
 Invictus Records, empresa discográfica activa entre los años 1968 y 1977.

Juegos 
 Invictus, un grupo de personajes en el juego de rol Vampire: The Requiem.

 Invictus Games, empresa de videojuegos.

 Invictus Games, evento de juegos paralímpicos.

Paintball 
 Invictus, Un grupo de jugadores de Paintball de la República Dominicana que debuta en la segunda valida 2018 de la Liga Dominicana de Xball (LDX). Esta conformado por un grupo de amigos y piensan ganar su primer encuentro.
ru:Непокорённый